

Sigle 
 Massachusetts General Hospital – ospedale statunitense
 Monumenta Germaniae Historica – serie di fonti per lo studio della storia della Germania

Codici 
 MGH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Margate (Sudafrica)
 mgh – codice ISO 639-3 della lingua makhuwa-meetto

Mineralogia 
 Mgh – abbreviazione di maghemite

Note